Rayong – miasto w Tajlandii
 Prowincja Rayong – prowincja (changwat) Tajlandii
 „Rayong” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej